Gōshō-ji steht für:

 Gōshō-ji (Takarazuka), buddhistischer Tempel in Takarazuka, Präfektur Hyōgo, Japan
 Gōshō-ji (Utazu), buddhistischer Tempel in Utazu, Präfektur Kagawa, Japan